Leval (Territoire-de-Belfort) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Leval (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais